Władysław Godlewski (1810–1867) – polski ksiądz
 Władysław Godlewski (1913–1939) – polski rolnik